Orbis (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Orbis (faculteitskring), een faculteitskring aan de XIOS Hogeschool Limburg
Orbis (zorginstelling), een zorginstelling uit Nederlands Limburg
Orbis Medisch Centrum, een ziekenhuis te Geleen